Евгений Иванович Волобуев (, Ленинград, РСФСР — , Санкт-Петербург, Российская Федерация) — советский военачальник, начальник Управления противолодочной борьбы — заместитель начальника Главного штаба ВМФ (1979-1986), вице-адмирал.

Великая Отечественная война 
Сражался под Ленинградом в дивизии народного ополчения. После учёбы в Военно-морской спецшколе с 1942 г. служил в должности командира отделения артиллерийских электриков. В 1948 г. окончил Высшее Краснознаменное училище береговой обороны.

Послевоенная служба 
 1948—1951 гг. — на Балтике, командир огневого взвода, командир артиллерийской батареи военно-морской базы Порккала-Увд,
 1951—1955 гг. — на Северном флоте, командир башни главного калибра крейсера, старший помощник командира эсминца,
 1955—1956 гг. — слушатель Высших специальных офицерских классов ВМФ,
 1956—1958 гг. — командир эсминца «Возбуждённый» на Тихоокеанском флоте,
 1958—1962 гг. — старший помощник командира, командир крейсера,
 1962—1963 гг. — слушатель Академических курсов при Военно-морской академии,
 1963—1971 гг. — Северный флот, командир бригады эсминцев, начальник штаба, командир дивизии противолодочных кораблей. Одним из первых осваивал тактические приемы и способы действий группировки разнородных сил при поиске и слежении за подводными лодками.

В 1970 г. ему было присвоено воинское звание контр-адмирала.

В 1971—1974 гг. — командир Средиземноморской оперативной эскадры Военно-Морского флота. Обеспечивал безопасность проводки транспортных караванов в период арабо-израильского конфликта в условиях противостояния силам 6-го флота США.

С 1973 г. вице-адмирал.

 1974—1976 гг. — первый заместитель командующего Северным флотом,
 1976—1978 гг. — заместитель начальника противолодочных сил ВМФ,
 1979—1986 гг. — начальник Управления противолодочной борьбы — заместитель начальника Главного штаба ВМФ. Внес значительный вклад в развитие и совершенствование тактики группировок разнородных противолодочных сил флотов, боевого управления противолодочными силами, организации проведений противолодочных операций.

С 1986 г. в отставке, вёл большую научную работу, почетный академик Академии военных наук Российской Федерации.

Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Председатель Комиссии государственной приемки кораблей ВМФ 
Председатель комиссии по испытаниям головного тяжелого авианесущего крейсера «Киев», корабля измерительного комплекса «Маршал Неделин». Решительно и бескомпромиссно отстаивал интересы боеготовности Военно-Морского флота.

Награды и звания 
 Два ордена Красного Знамени,
 Орден Отечественной войны I степени,
 Три ордена Красной Звезды,
 Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени,
 медали
 иностранные награды.

Примечания

Ссылки 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные на Серафимовском кладбище